Papiermühle Wiesentheid steht für:

 Obere Papiermühle (Wiesentheid)
 Untere Papiermühle (Wiesentheid)